Анна Ягеллонка — дочь Сигизмунда I Старого, королева польская и великая княгиня литовская с 1575 года.
 Анна Богемская и Венгерская — королева Богемии и Венгрии.